Могадо́ру ( []) — посёлок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Браганса. По старому административному делению входил в провинцию Траз-уж-Монтиш и Алту-Дору. Входит в экономико-статистический субрегион Алту-Траз-уж-Монтиш, который входит в Северный регион. Численность населения — 3,6 тыс. жителей (посёлок), 10,6 тыс. жителей (муниципалитет). Занимает площадь 758 км².

Покровителем посёлка считается Святой Мамеде. Праздник посёлка — 15 октября.

Расположение 
Посёлок расположен в 52 км на юг от адм. центра округа города Браганса.

Муниципалитет граничит:
 на севере — муниципалитет Маседу-де-Кавалейруш, Вимиозу
 на северо-востоке — муниципалитет Миранда-ду-Дору
 на юго-востоке — Испания
 на юге — муниципалитет Фрейшу-де-Эшпада-а-Синта, Торре-де-Монкорву
 на западе — муниципалитет Алфандега-да-Фе

История 
Посёлок основан в 1272 году

Демография

Состав муниципалитета 
В муниципалитет входят следующие районы:
 Алгозинью
 Азиньозу
 Бемпошта
 Бруньозу
 Бруньозинью
 Брусо
 Каштаньейра
 Каштелу-Бранку
 Каштру-Висенте
 Мейриньюш
 Могадору
 Парадела
 Пенаш-Рояш
 Переду-да-Бемпошта
 Ремондеш
 Салданья
 Саньоане
 Сотелу
 Сан-Мартинью-ду-Пезу
 Траванка
 То
 Уррош
 Вале-да-Мадре
 Вале-де-Порку
 Валверде
 Вентозелу
 Вила-де-Ала
 Вилар-де-Рей
 Виларинью-душ-Галегуш

Ссылки 
 Официальная страница

См. также 
 Браганса (округ)
 Муниципалитеты округа Браганса
 Районы округа Браганса

Примечания 

Муниципалитеты округа Браганса
Города Португалии